Азаровский сельсовет — административно-территориальная единица и/или муниципальное образование:

 Россия
 Азаровский сельсовет — Брянская область, Стародубский район.
 Азаровский сельсовет — Курская область, Касторенский район.
 Азаровский сельсовет — Тверская область, Ржевский район.